Фабиола:

 Фабиола (ум. 399) — святая, знатная римлянка, друг блаженного Иеронима.
 Фабиола де Мора и Арагон (1928—2014) — супруга короля Бельгии Бодуэна I.
 Фабиола (1949) — фильм итальянского режиссёра Алессандро Блазетти.